Wojciech Sikora z Kamieńca – polski szlachcic, dowódca wojskowy
 Wojciech Sikora (1874–1939) – polski polityk ruchu ludowego, działacz społeczny
 Wojciech Sikora (1956-2022) – polski edytor i działacz emigracyjny, w latach 2010-2019 kierownik Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte
 Wojciech Sikora – polski aktor